Благове́щенка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Благовещенка — село в Качирском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 году.
 Благовещенка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Благовещенка — название села Аксай, Хобдинский район Актюбинской области до 06.02.1997.
 Благовещенка — название села Тасбастау, Жуалынский район Жамбылской области до 1990-х.
 Благовещенка — название села Кайнар, Кордайский район Жамбылской области до 1990-х.

Киргизия 
 Благовещенка — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Россия 
 Благовещенка — посёлок городского типа, административный центр Благовещенского района Алтайского края.
 Благовещенка — село в Архангельском районе Башкортостана.
 Благовещенка — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Благовещенка — село в Мариинском районе Кемеровской области.
 Благовещенка — село в Ирбейском районе Красноярского края.
 Благовещенка — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Благовещенка — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Благовещенка — деревня в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Благовещенка — село в Купинском районе Новосибирской области.
 Благовещенка — деревня в Исилькульском районе Омской области.
 Благовещенка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Благовещенка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Благовещенка — село в Самойловском районе Саратовской области (ранее в Балашовском уезде).
 Благовещенка — село в Пожарском районе Приморского края.

Украина 
 Благовещенка — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Благовещенка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Благовещенка — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Благовещенка — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.
 Благовещенка — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Благовещенка — село в Новотроицком районе Херсонской области.

См. также 
 Благовещенск (значения)
 Благовещенская
 Благовещенский
 Благовещенское
 Благовещенье (значения)